est la formule brute de plusieurs isomères.
 amino-4-diphényle, numéro CAS 
 diphénylamine, numéro CAS